chrzest – sakrament przyjęcia do wspólnoty religijnej
 chrzest – uroczyste przekazanie do użytkowania
 chrzest statku
 chrzest sztandaru
 chrzest – uczestniczenie po raz pierwszy w szczególnym wydarzeniu
 chrzest morski
 chrzest żeglarski
 chrzest równikowy
 chrzest bojowy
 Chrzest − polski film dramatyczny z 2010 roku w reżyserii Marcina Wrony.

Zobacz też